Karin Nilsson och liknande namn kan avse:

 Karin Nilsson (centerpartist) (född 1956), politiker
 Karin Nilsson (handbollsspelare) (född 1972), handbollsspelare och tränare
 Karin Nilsson (poet) (född 1976)

Se även 
 Carin Nilsson (olika betydelser)